Захави — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Захави, Амоц (1928—2017) — израильский эволюционный биолог, заслуженный профессор зоологического отделения Тель-Авивского Университета.
 Захави, Дан (род. 1967) — датский философ и историк феноменологии.
 Захави, Моше — израильский яхтсмен. 
 Захави, Надхим (род. 1967) — британский политик.
 Захави, Хагар — израильский яхтсмен. 
 Захави, Хелен (род. 1966) — английская писательница и сценаристка.
 Захави, Эран (род. 1987) — израильский футбольный атакующий полузащитник.